phg – codice ISO 639-3 della lingua phuog
 phg – acronimo – Permesso (per) Handicap Giornaliero, concesso ai lavoratori dipendenti.